Coppa di Montenegro – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Montenegro – torneo di pallavolo maschile